Die UNICEF Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Juni 2010 in ’s-Hertogenbosch stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Eastbourne die AEGON International gespielt, die genau wie die UNICEF Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Benjamin Becker, der in diesem Jahr im Halbfinale gegen Janko Tipsarević ausschied. Dieser verlor im Finale gegen den Ukrainer Serhij Stachowskyj in zwei Sätzen mit 6:3, 6:0. Es war der erste Turniersieg von Stachowskyj in ’s-Hertogenbosch und sein insgesamt dritter in seiner Profi-Karriere. Im Doppel traten Wesley Moodie und Dick Norman zur Titelverteidigung an und erreichten in diesem Jahr das Halbfinale, das sie gegen die späteren Sieger des Turniers Robert Lindstedt und Horia Tecău verloren. Diese besiegten im Finale das Duo Lukáš Dlouhý und Leander Paes in drei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 13. Juni 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 60 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch